23-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 7 по 11 сентября 1999 года в Кордове (Аргентина) с участием 4 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 22-й раз в своей истории и в 17-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Аргентина — страна-организатор;
 Бразилия  — победитель предыдущего чемпионата;
 Венесуэла, Уругвай — по итогам квалификации.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл в августе 1999 года. Участники — Боливия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор.

Южная группа 
25—28.08. Ривера (Уругвай)

 25 августа: Чили — Парагвай 3:1 (22:25, 25:12, 25:21, 25:18); Уругвай — Боливия 3:0 (25:20, 25:22, 25:17).
 26 августа: Чили — Боливия 3:0 (25:21, 25:20, 25:21); Уругвай — Парагвай 3:0 (25:21, 25:18, 25:20).
 27 августа: Парагвай — Боливия 3:0 (25:22, 25:20, 25:21); Уругвай — Чили 3:0 (25:20, 25:23, 30:28).

ФИНАЛ. 28 августа: Уругвай — Чили 3:1 (28:26, 21:25, 25:17, 25:20).

Северная группа 
25—29.08. Богота (Колумбия)

 27 августа: Венесуэла — Перу 3:0 (25:21, 25:19, 25:21); Колумбия — Эквадор 3:0 (25:19, 25:22, 25:16).
 28 августа: Венесуэла — Эквадор 3:1 (25:19, 21:25, 25:21, 25:21); Колумбия — Перу 3:0 (25:16, 25:17, 25:20).
 29 августа: Перу — Эквадор 3:1 (25:22, 31:33, 25:21, 25:20); Венесуэла — Колумбия 3:0 (25:10, 25:23, 25:19).

Итоги 
По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили победители групповых турниров — Уругвай и Венесуэла.

Система проведения чемпионата 
4 команды-участницы на предварительном этапе провели однокруговой турнир. Две лучшие команды в финальном матче определили победителя первенства. Оставшиеся две команды в матче за 3-е место определили бронзового призёра чемпионата.

Предварительный этап 

 7 сентября: Аргентина — Уругвай 3:0 (25:19, 25:9, 25:14); Бразилия — Венесуэла 3:1 (27:25, 20:25, 25:12, 27:25).
 8 сентября: Бразилия — Уругвай 3:0 (25:11, 25:12, 25:6); Аргентина — Венесуэла 3:2 (20:25, 25:19, 27:25, 21:25, 15:8).
 9 сентября: Венесуэла — Уругвай 3:0 (25:18, 25:16, 25:22); Бразилия — Аргентина 3:0 (25:18, 25:22, 29:27).

Матч за 3-е место 
11 сентября
 Венесуэла — Уругвай 3:0 (25:18, 25:21, 25:17)

Финал 
11 сентября
 Бразилия — Аргентина 3:1 (25:16, 25:17, 22:25, 25:17)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Марсело Элгартен (Марселино), Рикардо Гарсия (Рикардиньо), Жилберто Годой Фильо (Жиба), Данте Амарал, Антонио Карлос Гувея (Карлан), Карлос Силва, Марсело Негран, Макс Джеферсон Перейра, Дуглас Кьяротти, Густаво Эндрис, Андре Эллер, Пауло Феррера. Тренер — Радамес Латтари Фильо.

 : Ого Конте, Алехандро Спахич, Херонимо Бидегайн, Диего Торрес, Себастьян Фирпо, Марсело Роман, Хуан Пабло Порельо, Пабло Перейра, Хавьер Вебер, Гильермо Кайн, Маркос Милинкович.

 : Хорхе Рейес, Мануэль Бланко, Анди Рохас, Густаво Вальдеррама, Хорхе Сильва, Хосе Матеус, Рональд Мендес, Андрес Мансанильо, Эктор Гусман, Хосе Альварадо, Эрнандо Гомес, Хуан Карлос Бланко. Тренер — Хосе Давид Суарес.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1999 год в волейболе
Спорт в Аргентине в 1999 году
Чемпионаты Южной Америки в Аргентине
Международные соревнования по волейболу в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Кордове (Аргентина)
Сентябрь 1999 года